Ажиота́ж (от )


 Биржевой ажиотаж — стрессовая ситуация на бирже, вызванная неожиданным, резким — обычно искусственно созданным — изменением курса ценных бумаг или цен на товары.
 Ажиотажный спрос на какие-либо товары, услуги, стимулированный тем или иным событием (дефицит, распродажа и т.п.).

Переносное значение 
 Ажиотаж — борьба интересов вокруг какого-либо дела, вопроса.
 Ажиотаж — Неумеренное возбуждение интересов вокруг какого-либо дела.

См. также 
 Хайп
 Стадное чувство
 Стадный инстинкт
 Бум

Источники